Konstantin Diogenes ist der Name folgender Personen:

 Konstantin Diogenes († um 1031), byzantinischer Heerführer und Rebell
 Konstantin Diogenes der Jüngere (um 1045–1074), byzantinischer Heerführer, ältester Sohn Kaiser Romanos’ IV.
 Pseudo-Konstantin Diogenes († nach 1095), byzantinischer Usurpator in Thrakien